Леже́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Леже, Жюль (1913—1980) — 21-й генерал-губернатор Канады (1974—1979)
 Леже, Ив (1919–1944) – участник французского сопротивления в годы Второй мировой войны.
 Леже, Луи (1843—1923) — французский филолог и писатель
 Леже, Надя (Леже-Ходасевич; 1904—1982) — французский художник, общественный деятель, родом из Витебской губернии, вдова Фернана Леже
 Леже, Поль-Эмиль (1904—1991) — канадский католический священник, кардинал, архиепископ Монреаля (1950—1968)
 Леже, Фернан (1881—1955) — французский живописец и скульптор